Ранчо Санта Амада има више значења:

 Ранчо Санта Амада (Кваутитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Санта Амада (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Мексико у Мексику